Periferie (aardrijkskunde), de randgebieden van een stad, het achterland van een natie of de minder ontwikkelde delen van de wereld
Periferie (economie), een model van agglomeratie-economieën (ook wel "kern-periferietheorie")
Periferie (sociologie), een door Niklas Luhmann ontwikkeld onderdeel van de systeemtheorie
Periferie (wiskunde), een door een kromme lijn begrensd vlak
Periferisch zicht of perifeer zicht, het deel van het zicht buiten het concentratiegebied
Perifeer zenuwstelsel, het deel van het zenuwstelsel dat buiten het centrale zenuwstelsel is gelegen
Perifeer membraaneiwit, een eiwit dat gekoppeld is aan een membraan maar er niet doorheen steekt
Perifie (anus), het gebied rond de anus, ook wel de sluitspier genoemd
Periferie (evenementen), de omgeving van een evenemententerrein

Zie ook
Periferieën van Griekenland